Colimes ist:

 der Name einen Kantons in Ecuador: Kanton Colimes
 eine mathematische Konstruktion: Colimes in der Kategorientheorie 
 Colimes (Ecuador), Kleinstadt und Parroquia urbana im Kanton Colimes der ecuadorianischen Provinz Guayas